

Краснополянська сільська рада — сільське поселення, Новосергієвський район, Оренбурзька область

Краснополянська сільська рада — сільська рада, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Краснополянська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Великоновосілківський район